Fardon peut désigner : 

Fardon (cheval), un cheval de sport espagnol
Plusieurs noms de famille de personnalités